cykliczny kod nadmiarowy
 colón (waluta)
 rak jelita grubego
 Canadian Rugby Championship